Kent „Kenta” Nilsson (Svédország, Nynashamn, 1956. augusztus 31.) profi jégkorongozó.

Karrier 

Svédországban kezdte pályafutását 1973-ban és 1977-ig játszott hazájában (Djurgårdens IF Hockey, AIK Ishockey). Kétszer is draftolták: először az NHL-es Atlanta Flames az 1976-os NHL-amatőr drafton a negyedik kör 64. helyén, majd a WHA-as Toronto Toros az 1976-os WHA-amatőr drafton az első kör 11. helyén. 1977–1978 és 1978–1979 között a WHA-as Winnipeg Jetsben szerepelt. Mind a két szezonban 107 pontot szerzett. 1979-ben az Atlanta Flameshez került ahol az első idényében 93 pontot szerzett. A következő szezonban a Flames Calgaryba költözött és Calgary Flames lett a csapat neve. Az új környezetben 131 pontot szerzett. A következő idénynek csak a felét játszott majd megint 104 pontot szerzett. Még két idényt játszott a Calgaryban és rendre több pontot szerzett mint ahány mérkőzés volt. 1985-ben a Minnesota North Starshoz került két szezonra. Itt már nem ment annyira neki a játék de még így is 105 mérkőzésen 106 pontot szerzett. Az 1986–1987-es szezon közben az Edmonton Oilershez került és itt még ebben a szezonban Stanley-kupa győztes lett. A kupa elnyerése után Olaszországba ment játszani egy szezont a HC Bolzanóba és itt 35 mérkőzésen 132 pontot szerzett! Az olasz liga után Svájcba ment a SC Langnauba. 1988–1989-ben visszatért hazájába a Djurgardens IF Stockholmba. 1989–1990 és 1991–1992 között a svájci EHC Klotenben játszott majd ismét visszatért hazájába. Játszott még egy szezont at osztrák ligában, a norvég ligában és a spanyol ligában. 1994–1995-ben hat mérkőzésre visszatért az NHL-be az Oilersbe. 1998-ban vonult vissza.

Díjai 
 Avco-trófea: 1977, 1978
 Lou Kaplan-trófea: 1978
 Paul Daneau-trófea: 1979
 Viking-díj: 1980-81
 Stanley-kupa: 1987
 Guldpucken: 1989
 NHL All-Star Gála: 1980, 1981
 Tagja a Svéd Világválogatott Csapatnak: 1985, 1989, 1990
 Olasz bajnok: 1988
 Világbajnoki ezüstérem: 1990
 Spanyol bajnok: 1998
 Tagja az IIHF Jégkorongozó Hírességek Csarnokának: 2006

Rekordjai 

 Legtöbb pont egy svéd játékostól egy szezonban: 131 (1980–1981)
 legtöbb pont a Calgary Flames színeiben egy szezonban: 131 (1980–1981)
 Legtöbb assziszt a Calgary Flames színeiben egy szezonban: 82 (1980–1981)
 Legtöbb emberhátrányos gól a Calgary Flames színeiben egy szezonban: 9 (1983–1984)

Karrier statisztika

Nemzetközi statisztika

Források 
Életrajz
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Adatok

1956-ban született személyek
Svéd jégkorongozók
Az Atlanta Flames játékosai
A Calgary Flames játékosai
Az Edmonton Oilers játékosai
A Minnesota North Stars játékosai
A Winnipeg Jets játékosai (1972–1996)
Stanley-kupa-győztesek
Európa-bajnok jégkorongozók
Élő személyek